Антоніо Ламберто Русконі (1743—1825) — італійський куріальний кардинал.
 Бенедетто Русконі (1460—1525) — венеціанський художник епохи Відродження.
 Камілло Русконі (1658—1728) — італійський скульптор доби бароко.
 Людовіко Русконі Сассі (1678—1736) — італійський архітектор.
 Стефано Русконі (* 1968) — італійський баскетболіст.

 Вілла Русконі-Клерічі (Вербанія) — старовинна історична вілла.